Landkreis Grimma ist der Name folgender Landkreise in Sachsen:

 Landkreis Grimma (1939–1952), siehe Amtshauptmannschaft Grimma
 Landkreis Grimma (1990–1994), siehe Kreis Grimma